Riera o curs d'aigua

 Toponímia:
 Barri de Riera, barri de Cornellà de Llobregat on es troba l'Estadi Cornellà-El Prat de l'RCD
 Cal Riera, colònia tèxtil al municipi de Puig-reig (Berguedà)
 Can Riera, diversos indrets
 Estació de Cornellà-Riera, estació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
 Mas Riera, entitat de població del municipi de Banyoles a la comarca del Pla de l'Estany 
 Pere-riera, edifici de Sant Bartomeu del Grau (Osona)
 Riera Carbonell o Riera de Corró, curs d'aigua del Vallès Oriental, afluent del riu Congost
 Torre d'en Riera, edifici modernista del municipi de Malgrat de Mar (Maresme)

 Biografies:
 Adela Riera (Figueres, 1900 – 1959), bibliotecària 
 Agustí Riera i Pau (Sábalo, Cuba, 1876 - les Planes d'Hostoles, la Garrotxa, 1936), metge i polític conservador
 Albert Riera, diversos personatges
 Antoni Riera, diversos personatges
 Bernat Riera, diversos personatges
 Carme Riera Guilera (Palma, 1948), catedràtica de literatura espanyola i escriptora en llengua catalana
 Camil Riera i Canudes (Vic, 1913 - 1978), filòsof i teòleg català, canonge Mestrescola de la Catedral de Vic 
 Carles Riera Pujal (Granollers, 1956 - Barcelona, 2009), músic, clarinetista i pedagog 
 Climent Riera (Vic, 1658 — Cartoixa d'Escaladei, 1682), monjo cartoixà i autor ascètic
 Emili Riera i Rubió (?, 1850/1851 - Barcelona, 1899), industrial i propietari
 Enric Riera (Formentera, Illes Balears, 1963), pintor 
 Fernando Riera Bauzá (Santiago de Xile, 1920 - 2010), futbolista xilè de pares mallorquins 
 Francesc Riera, diversos personatges
 Gabriel Riera Alemany (Andratx, 1876 - Barcelona, 1947), militar i polític mallorquí
 Gabriel Riera i Font (1959), pilot de trial 
 Ignasi Riera i Gassiot (Barcelona, 1940), polític i escriptor català
 Inmaculada Riera i Reñé (Barcelona, 1960), advocada i política catalana
 Isidre Riera i Galí (Manresa, Bages, 1859 - Barcelona, Barcelonès, 1942) va ésser un notari que es llicencià
 Joaquim Riera i Bertran (Girona, 1848 - Barcelona, 1924), polític i escriptor 
 Joaquim Maria Riera i Vilà (Arbúcies 1930 - Vilanova i la Geltrú, 2012), alcalde d'Arbúcies (1967 -1970) 
 Jordi Riera i Mitats (Barcelona, 1936), navegant i alpinista 
 Jordi Riera Pujal (Granollers, Vallès Oriental, 1960), artista plàstic, escriptor, estudiós i divulgador del l'humor gràfic
 José Vicente Riera Calatayud (Murla, 1867 - Elx, 1954), jugador de pilota valenciana
 Josep Riera, diversos personatges
 Josep Maria Riera, diversos personatges
 Julià Riera i Navarro (Barcelona, 1940), futbolista 
 Mariano Riera Torres, empresari eivissenc
 Miquel Àngel Riera Nadal (Manacor, 1930 - Palma, 1996), escriptor mallorquí en llengua catalana
 Mireia Riera i Casanovas (1975, Lloret de Mar), nedadora catalana
 Oriol Riera i Magem (Vic, 1986), futbolista català
 Pau Riera, diversos personatges
 Pere Riera (Canet de Mar, Maresme, 1974), director de teatre català
 Ramon Riera i Guardiola
 Rosa Riera, pintora i gravadora
 Santiago Riera i Olivé (Sentmenat, 1947), polític català
 Salvador Riera i Fàbregas (Breda, 1927 - Barcelona, 1994), galerista i col·leccionista d'art 
 Segimon Riera (Vic, 1821 - Paniqui, Filipines, 1864), religiós i missioner 
 Teresa Riera Madurell (Barcelona, 1950), política mallorquina del PSIB-PSOE
 Ticià Riera i Sala (Lleida, 1946), musicòleg català
 Valeriano Riera Franco (Adahuesca, 1899 - Lo Casterar e Verdusan, Gers, 1949), ciclista espanyol 
 Vicenç Riera i Llorca (Barcelona, 1903 - Pineda de Mar, 1991), escriptor i periodista 
 Zoila Riera i Ben (Girona, 1954), política gironina

 Miscel·lània: L'hereu Riera